San – rzeka w południowo-wschodniej Polsce
 San – marka autobusów
 San – miasto w Mali
 San – lud w Afryce
 san – litera alfabetu starogreckiego
 San – japoński sufiks będący zwrotem grzecznościowym

Zobacz też 
 SAN